Владимир Михайлович Шурко ( — ) — советский государственный деятель, председатель исполкома Одесского городского совета. Депутат Верховного Совета УССР 9-го созыва.

Биография 
С 1941 г. — клепальщик, мастер, старший инженер-технолог, заместитель начальника, начальник цеха, начальник отдела, заместитель директора предприятия в Комсомольске-на-Амуре.

Член ВКП(б) с 1949 года.

Образование высшее. Окончил Московский финансово-экономический институт.

В 1960—1962 — директор завода подъемно-транспортного оборудования в городе Комсомольске-на-Амуре.

В 1962—1966 — директор Воронежского станкостроительного завода.

В 1966—1969 — директор Одесского завода радиально-сверлильных станков.

В 1969—1977 — председатель исполнительного комитета Одесского городского совета народных депутатов.

Награды 
 ордена
 медали

Литература 
 Депутаты Верховной Рады УССР. 9-й созыв — 1975 г.

Примечания 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Директора промышленных предприятий
Члены КПСС
Председатели Одесского горисполкома
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС